Beat the Devil steht für:

 Beat the Devil (2002), Teil der Kurzfilmreihe The Hire von Tony Scott (2002)
 Beat the Devil (Theaterstück),  Ein-Personen-Stück des britischen Autors David Hare (2020)
 Beat the Devil, Originaltitel des Filmes Schach dem Teufel von John Huston (1953)